Kalimantsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Калиманци) :
Kalimantsi, village bulgare de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kalimantsi, village bulgare de l'obchtina de Souvorovo, situé dans l'oblast de Varna ;
en macédonien (le nom étant écrit Калиманци) :
Kalimantsi, village macédonien de la municipalité de Vinitsa.